Сезон 2016/2017 годов стал для ФК «Эспаньол» 115-м в его истории и 82-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2016/17

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Эспаньол» в сезоне 2016/2017 годов.

Чемпионат Испании 2016/17

Кубок Испании

1/16 финала

Примечания 

2016/2017
Эспаньол